Il toponimo Pâncești può riferirsi a diverse località della Romania:
 Pâncești, comune del distretto di Bacău
 Pâncești, comune del distretto di Neamț